CQP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape Flattery (Australia)